Klášter svatého Štěpána (německy Stephanskloster) může být název klášterů zasvěcených svatému Štěpánovi.

 klášter Agdžoc – Arménie

 klášter svatého Štěpána (Augsburg) – klášter benediktinů v Augsburgu – Německo
 klášter svatého Štěpána (Heidelberg)
 Dominikánský klášter Pforzheim
 klášter svatého Štěpána (Würzburg)
 klášter svatého Štěpána Zeitz – klášter benediktinek

 Klášter svatého Štěpána v Salamance (San Esteban) – Salamanca, Španělsko

Štěpán *